Jean-Charles Simon peut désigner :
 Jean-Charles Simon (1948-), un humoriste, écrivain et acteur vaudois ;